Matarrese ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Matarrese (* 1940), italienischer Fußballfunktionär
 Francesco Matarrese (* 1950), italienischer Konzeptkünstler
 Giuseppe Matarrese (1934–2020), italienischer römisch-katholischer Bischof
 Salvatore Matarrese (* 1962), italienischer Politiker